Mod Squad, i ragazzi di Greer (The Mod Squad) – serie televisiva statunitense (1968-1973)
Gli infiltrati (The Mod Squad) – film del 1999 diretto da Scott Silver
The MOD Squad – tag team del wrestling, attivo dal 1984 al 1991
ModSquad – compagnia di servizi statunitense del 2007